Az 1971–1972-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 38. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Zagłębie Sosnowiec, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Eredmények

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1972
Lengyel 1
Lengyel 1